

Osoby o nazwisku Brzeziński 
 Aleksander Brzeziński (ur. 1953) – polski naukowiec
 Andrzej Brzeziński (ujednoznacznienie)
 Błażej Brzeziński (ur. 1987) – polski lekkoatleta
 Bogdan Brzeziński (1911-1980) – polski pisarz i satyryk
 Bogdan Brzeziński (?) − polski historyk ruchu robotniczego
 Bogumił Brzeziński (ujednoznacznienie)
 Bronisław Brzeziński (zm. ok. 1865) – ostatni przedstawiciel Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym
 Eugeniusz Brzeziński (ur. 1939) – polski inżynier i polityk
 Franciszek Brzeziński (1867-1944) – polski kompozytor
 Jan Brzeziński (1850-1913) – polski lekarz, literat
 Jan Dunin-Brzeziński (1883-1940) – podporucznik cesarskiej i królewskiej Armii, podpułkownik kawalerii WP
 Jerzy Brzeziński (ujednoznacznienie)
 João Osório Bueno Brzezinski (ur. 1941) – brazylijski artysta plastyk polskiego pochodzenia
 Józef Brzeziński (zm. 1783) – kasztelan kruszwicki
 Józef Piotr Brzeziński (1862-1939) – polski biolog
 Kazimierz Brzeziński (ujednoznacznienie)
 Krzysztof Brzeziński (ur. 1952) – polski przedsiębiorca, polityk
 Leon Brzeziński (1809-1865) – polski malarz
 Leonard Brzeziński-Dunin (1862-1941) – pułkownik armii Imperium Rosyjskiego, generał brygady WP
 Leszek Brzeziński (ur. 1955) – napastnik Górnika Zabrze
 Maciej Brzeziński (ur. 1933) – pułkownik pilot Wojska Polskiego
 Marcin Brzeziński (ur. 1984) − polski wioślarz
 Marek Brzeziński (ur. 1949) – polski ekonomista
 Mark Brzeziński (ur. 1965) – amerykański prawnik, dyplomata
 Mieczysław Brzeziński (1858-1911) – polski działacz społeczno-oświatowy
 Mika Brzezinski (ur. 1967) – amerykańska dziennikarka i prezenterka tv
 Patryk Brzeziński (ur. 1984) – polski wioślarz
 Stanisław Brzeziński (1903-1972) – polski historyk
 Stefan Brzeziński (1902-1963) – polski działacz związkowy i polityk
 Szymon Brzeziński (ur. 1975) – polski muzyk,
 Tadeusz Brzeziński (ujednoznacznienie)
 Tomasz Brzeziński (1872-1940) – polski rolnik, działacz społeczny
 Tomasz Brzeziński (1936–2017) – polski aktor, scenograf i reżyser
 Wacław Brzeziński (1878-1955) – polski śpiewak operowy
 Wacław Brzeziński (1900–1987) – polski prawnik
 Witold Bronisław Brzeziński (1897-1979) – pułkownik dyplomowany administracji Wojska Polskiego
 Władysław Brzeziński (1894-1944) – major Armii Krajowej
 Włodzimierz Brzeziński (1929-2004) – polski nauczyciel
 Wojciech Brzeziński (ujednoznacznienie)
 Zbigniew Brzeziński (1928-2007) – polski epidemiolog, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Epidemiologicznego
 Zbigniew Brzeziński (1928-2017) – amerykański politolog, sowietolog i futurolog polskiego pochodzenia

Inne znaczenia 
 Rożek Brzeziński – wieś w powiecie konińskim,
 dekanat brzeziński – dekanat należący do archidiecezji łódzkiej
 powiat brzeziński – powiat w Polsce w województwie łódzkim
 Wielgolas Brzeziński – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Halinów